Familienporträt bezeichnet:

 Gruppenbild, die Darstellung einer Gruppe von Menschen

sowie:
 Ein Gemälde von Rembrandt, siehe Familienbildnis (Rembrandt)
 Ein Gemälde von Martin Johann Schmidt, siehe Familienbildnis (Kremser Schmidt)
 Eine Foto-Collage des Sonnensystems von der Raumsonde Voyager 1, darunter die weit-entfernteste Fotografie der Erde (Pale Blue Dot)